Список видов, входящих в род 
 По данным сайта The Plant List на июнь 2014 года.

A 

 Prunus adenopoda Koord. & Valeton
 Prunus africana (Hook.f.) Kalkman
 Prunus alabamensis C.Mohr 
 Prunus alaica (Pojark.) Gilli
 Prunus alleghaniensis Porter
 Prunus americana Marshall — Слива американская
 Prunus amygdaloides Schltr.
 Prunus andersonii A.Gray
 Prunus angustifolia Marshall
 Prunus apetala (Siebold & Zucc.) Franch & Sav.
 Prunus arabica (Olivier) Meikle
 Prunus arborea (Blume) Kalkman
 Prunus armeniaca L. — Абрикос обыкновенный
 Prunus avium (L.) L. — Черешня

B 

 Prunus beccarii (Ridl.) Kalkman
 Prunus besseyi L.H.Bailey
 Prunus bifrons Fritsch
 Prunus bokhariensis Royle ex C.K.Schneid.
 Prunus brachypetala (Boiss.) Walp. 
 Prunus brachypoda Batalin 
 Prunus brachystachya Kalkman
 Prunus bracteopadus Koehne 
 Prunus brahuica (Boiss.) Aitch. & Hemsl. 
 Prunus brasiliensis (Cham. & Schltdl.) D.Dietr.
 Prunus brassii Kalkman
 Prunus brigantina Vill.
 Prunus buergeriana Miq.

C 

 Prunus campanulata Maxim. — Вишня колокольчатая
 Prunus canescens Bois
 Prunus carduchorum (Bornm.) Meikle
 Prunus carmesina H.Hara
 Prunus caroliniana (Mill.) Aiton
 Prunus caudata Franch.
 Prunus cerasifera Ehrh. — Слива растопыренная, Слива вишненосная, Алыча культурная, Алыча вишневидная
 Prunus cerasoides Buch.-Ham. ex D.Don — Вишня вишнеобразная
 Prunus cerasus L. — Вишня обыкновенная
 Prunus ceylanica (Wight) Miq. 
 Prunus chamissoana Koehne 
 Prunus changyangensis (Ingram) Ingram
 Prunus choreiana Nakai ex T.Kawamoto
 Prunus × cistena N.E.Hansen ex Koehne
 Prunus clarofolia C.K.Schneid.
 Prunus clementis (Merr.) Kalkman
 Prunus cocomilia Ten.
 Prunus conadenia Koehne
 Prunus concinna Koehne
 Prunus conradinae Koehne
 Prunus consociiflora C.K.Schneid.
 Prunus cornuta (Wall. ex Royle) Steud.
 Prunus costata (Hemsl.) Kalkman
 Prunus crassifolia (Hauman) Kalkman
 Prunus cyclamina Koehne

D 

 Prunus darvasica Temb. — Слива дарвазская 
 Prunus × dasycarpa Ehrh. 
 Prunus davidiana (Carrière) Franch. — Персик Давида  
 Prunus dawyckensis Sealy
 Prunus dictyoneura Diels 
 Prunus dielsiana (C.K.Schneid.) Koehne
 Prunus discadenia Koehne
 Prunus discoidea (T.T.Yu & C.L.Li) Z.Wei & Y.B.Chang
 Prunus dolichadenia Cardot 
 Prunus dolichobotrys (Lauterb. & K.Schum.) Kalkman 
 Prunus domestica L. — Слива домашняя
 Prunus dulcis (Mill.) D.A.Webb — Миндаль обыкновенный

E 
 Prunus emarginata (Douglas ex Hook.) Walp.
 Prunus erythrocarpa (Nevski) Gilli — Вишня красноплодная

F 

 Prunus fasciculata (Torr.) A.Gray
 Prunus fenzliana Fritsch 
 Prunus ferganensis (Kostina & Rjabov) Y.Y.Yao
 Prunus × ferganica Lincz.
 Prunus fordiana Dunn
 Prunus fragrans (Elmer) Kalkman 
 Prunus fremontii S.Watson 
 Prunus × fruticans Weihe
 Prunus fruticosa Pall. — Вишня кустарниковая
 Prunus fujianensis (Y.T. Chang) J. Wen

G 

 Prunus gazelle-peninsulae (Kaneh. & Hatus.) Kalkman
 Prunus geniculata R.M.Harper
 Prunus glabrifolia Kalkman
 Prunus glandulosa Thunb. — Вишня железистая
 Prunus glauciphylla Ghora & Panigrahi
 Prunus glomerata (Koehne) Kalkman
 Prunus × gondouinii (Poit. & Turpin) Rehder
 Prunus gracilis Engelm. & A.Gray
 Prunus grayana Maxim.
 Prunus grisea (Blume ex Müll.Berol.) Kalkman

H 
 Prunus hainanensis (G.A. Fu & Y.S.Lin) H. Yu, N.H. Xia & H.G.Ye
 Prunus hargraonensis (Vassilcz.) Ghora & Panigrahi
 Prunus havardii (W.Wight) S.C.Mason
 Prunus henryi (C.K.Schneid.) Koehne
 Prunus himalaica Kitam.
 Prunus himalayana (Hook. f. & Thomson) J. Wen
 Prunus hippophaeoides (Bornm.) Bornm.
 Prunus hirtipes Hemsl.
 Prunus hortulana L.H.Bailey
 Prunus humilis Bunge
 Prunus hypoleuca (Koehne) J. Wen 
 Prunus hypotricha Rehder 
 Prunus hypotrichodes Cardot 
 Prunus hypoxantha (Koehne) J. Wen

I 

 Prunus ilicifolia (Nutt. ex Hook. & Arn.) D.Dietr. — Лавровишня падуболистная
 Prunus incana (Pall.) Batsch
 Prunus incisa Thunb.
 Prunus incisoserrata (T.T. Yu & T.C. Ku) J. Wen
 Prunus ishidoyana Nakai

J 
 Prunus jacquemontii Hook.f.
 Prunus japonica Thunb.
 Prunus javanica (Teijsm. & Binn.) Miq.
 Prunus jenkinsii Hook.f. & Thomson
 Prunus × juddii E.S.Anderson

K 
 Prunus kansuensis Rehder — Персик гансунский 
 Prunus kinabaluensis Kalkman
 Prunus koraiensis Nakai ex T.Kawamoto
 Prunus kotschyi (Boiss. & Hohen. ex Spach) Meikle
 Prunus kurdica Fenzl ex Fritsch
 Prunus kurilensis (Miyabe) Miyabe — Вишня курильская

L 
 Prunus lamponga (Miq.) Kalkman
 Prunus lancilimba (Merr.) Kalkman
 Prunus laurocerasus L. — Лавровишня
 Prunus laxiflora Koehne 
 Prunus laxinervis Kalkman 
 Prunus ledebouriana (Schltdl.) Y.Y.Yao
 Prunus leveilleana Koehne
 Prunus litigiosa C.K.Schneid.
 Prunus lusitanica L. — Лавровишня португальская
 Prunus lycioides (Spach) C.K.Schneid.
 Prunus lyonii (Eastw.) Sarg.

M 

 Prunus maackii Rupr. — Черёмуха Маака
 Prunus macradenia Koehne
 Prunus mahaleb L. — Черёмуха антипка, Вишня антипка
 Prunus malayana Kalkman
 Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne — Абрикос маньчжурский
 Prunus maritima Marshall — Слива морская
 Prunus marsupialis Kalkman
 Prunus maximowiczii Rupr.
 Prunus mexicana S.Watson
 Prunus microcarpa C.A.Mey.
 Prunus minutiflora Engelm. ex A.Gray
 Prunus mira Koehne — Персик удивительный 
 Prunus mirabilis Kalkman
 Prunus moldavica Kotov — Слива молдавская
 Prunus mongolica Maxim.
 Prunus mugus Hand.-Mazz. 
 Prunus mume (Siebold) Siebold & Zucc. — Абрикос муме, Абрикос японский
 Prunus munsoniana W.Wight & Hedrick
 Prunus murrayana E.J.Palmer
 Prunus myrtifolia (L.) Urb.

N 
 Prunus nachichevanica Kudr.
 Prunus napaulensis (Ser.) Steud.
 Prunus nigra Aiton
 Prunus nipponica Matsum.

O 
 Prunus obtusata Koehne
 Prunus occidentalis Sw.
 Prunus oligantha Kalkman
 Prunus oocarpa (Stapf) Kalkman
 Prunus orientalis (Mill.) Koehne
 Prunus × orthosepala Koehne

P 

 Prunus padus L. — Черёмуха обыкновенная
 Prunus × palmeri Sarg.
 Prunus patentipila Hand.-Mazz.
 Prunus pedunculata (Pall.) Maxim.
 Prunus pensylvanica L.f. — Черёмуха пенсильванская
 Prunus persica (L.) Batsch — Персик обыкновенный
 Prunus perulata Koehne
 Prunus petunnikowii (Litv.) Rehder
 Prunus phaeosticta (Hance) Maxim.
 Prunus pilosiuscula (C.K.Schneid.) Koehne
 Prunus pleiocerasus Koehne
 Prunus pogonostyla Maxim.
 Prunus polystachya (Hook.f.) Kalkman
 Prunus polytricha Koehne
 Prunus prostrata Labill.
 Prunus pseudocerasus Lindl.
 Prunus pseudoprostrata (Pojark.) Rech.f. — Вишня ложнопростёртая
 Prunus pulgarensis (Elmer) Kalkman
 Prunus pullei (Koehne) Kalkman
 Prunus pumila L. — Слива карликовая
 Prunus pusilliflora Cardot
 Prunus pygeoides Koehne

Q

R 
 Prunus ramburii Boiss.
 Prunus reverchonii Sarg.
 Prunus rivularis Scheele
 Prunus rubiginosa (Elmer) Kalkman
 Prunus rufa Wall. ex Hook.f.

S 

 Prunus sachalinensis (F.Schmidt) Koidz. — Вишня сахалинская
 Prunus salicifolia Kunth
 Prunus salicina Lindl. — Слива иволистная, слива китайская, цзюйлинка
 Prunus sargentii Rehder
 Prunus schlechteri (Koehne) Kalkman
 Prunus schneideriana Koehne
 Prunus sclerophylla Kalkman
 Prunus scoparia (Spach) C.K.Schneid.
 Prunus sericea (Batalin) Koehne
 Prunus serotina Ehrh. — Черёмуха поздняя
 Prunus serrula Franch.
 Prunus serrulata Lindl. — Вишня мелкопильчатая
 Prunus setulosa Batalin
 Prunus × shikokuensis (Moriya) H.Kubota
 Prunus sibirica L. — Абрикос сибирский
 Prunus sieboldii (Carrière) Wittm.
 Prunus simonii (Decne.) Carrière — Слива Симона, абрикосовая слива
 Prunus × slavinii E.J.Palmer ex Rehder
 Prunus sogdiana Vassilcz. — Алыча ферганская
 Prunus spachiana (Lavallée ex H.Otto) Kitam.
 Prunus speciosa (Koidz.) Ingram
 Prunus spicata Kalkman
 Prunus spinosa L. — Тёрн
 Prunus spinosissima (Bunge) Franch. 
 Prunus spinulosa Siebold & Zucc.
 Prunus ssiori F.Schmidt
 Prunus stellipila Koehne
 Prunus stepposa Kotov
 Prunus stipulacea Maxim.
 Prunus subcordata Benth.
 Prunus subglabra (Merr.) Kalkman
 Prunus subhirtella Miq.
 Prunus susquehanae hort. ex Willd.
 Prunus szechuanica Batalin

T 

 Prunus tadzhikistanica Zaprjagaeva
 Prunus takesimensis Nakai
 Prunus tangutica (Batalin) Koehne
 Prunus tatsienensis Batalin
 Prunus tenella Batsch — Миндаль степной
 Prunus texana Scheele
 Prunus tomentosa Thunb. — Вишня войлочная
 Prunus trichamygdalus Hand.-Mazz. 
 Prunus trichantha Koehne
 Prunus trichostoma Koehne
 Prunus triloba Lindl. — Миндаль трёхлопастный, или Луизеания трёхлопастная
 Prunus tucumanensis Lillo
 Prunus turcomanica (Lincz.) Kitam. 
 Prunus turfosa Kalkman 
 Prunus turneriana (F.M.Bailey) Kalkman

U 
 Prunus ulmifolia Franch. 
 Prunus umbellata Elliott
 Prunus undulata Buch.-Ham. ex D.Don
 Prunus ussuriensis Kovalev & Kostina

V 
 Prunus vachuschtii Bregadze
 Prunus vaniotii H.L‚v.
 Prunus velutina Batalin 
 Prunus venosa Koehne
 Prunus verrucosa Franch.
 Prunus versteeghii Kalkman
 Prunus virens (Wooton & Standl.) Shreve ex Sarg.
 Prunus virginiana L. — Черёмуха виргинская

W 
 Prunus walkeri (Wight) Kalkman 
 Prunus wallaceana Kalkman 
 Prunus wallichii Steud.
 Prunus wattii Ghora & Panigrahi 
 Prunus webbii (Spach) Vierh.
 Prunus wilsonii (C.K.Schneid.) Koehne

X

Y 
 Prunus × yedoensis Matsum. 
 Prunus yunnanensis Franch.

Z 
 Prunus zippeliana Miq.

Примечания

Литература 
 

Слива
Сливовые